Чемпионат мира по трековым велогонкам 1988 года прошёл с 21 по 25 августа в Генте (Бельгия). В связи с тем, что это был олимпийский год, соревнования среди любителям по дисциплинам, входящим в олимпийскую программу, не проводились.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1988